ETH bezeichnet:
 Äthiopien, als Ländercode nach ISO 3166-1 und olympisches Länderkürzel
 Eidgenössische Technische Hochschule, siehe:
 ETH Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
 ETH Lausanne, siehe École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
 ETH-Bereich, die übergeordnete Zusammenfassung der technisch-wissenschaftlichen Universitäten und Forschungsanstalten, die von der Schweizerischen Eidgenossenschaft geführt werden
 Ethernet, Technik für ein kabelgebundenes Datennetz
 Ethereum, digitale Geldeinheit und Kryptowährung
 Ethiopian Airlines, als ICAO-Code
 Flughafen J. Hozman in Eilat, Israel, als IATA-Code

Eth bezeichnet:
 Ð, einen Buchstaben, der im Isländischen und Färöischen vorkommt
 Eth (Nord), eine Gemeinde in Frankreich

eth steht für:
 Äthiopische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

ETH